Corning Municipal Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Corning Municipal Airport (Arkansas)
 Corning Municipal Airport (Kalifornien)
 Corning Municipal Airport (Iowa)